Villegats (Charente)
 Villegats (Eure)

Desambiguações de topônimos